Архи́пов, Анато́лий:

 Архипов, Анатолий Андреевич (1929—1994) — советский тренер по лыжному спорту.
 Архипов, Анатолий Архипович (1913—1950) — советский военный фотокорреспондентФотографии Анатолия Архипова.
 Архипов, Анатолий Семёнович (род. 1925) — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер. Примечания